Лефлер — фамилия. Известные носители:
 Лефлер, Ги
 Лефлер, Чарлз Мартин
 Лефлер, Генрих

См. также